LaPaglia ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony LaPaglia (* 1959), australischer Schauspieler
 Jonathan LaPaglia (* 1969), australischer Schauspieler